Сена́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Монбозон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70113.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к юго-востоку от Парижа, в 25 км северо-восточнее Безансона, в 22 км к югу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 131 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 74 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 54 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 54 активных жителей работали 53 человека (31 мужчина и 22 женщины), безработной была 1 женщина. Среди 20 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона